Belcourt Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Belcourt Lake (Minnesota), im Becker County
 Belcourt Lake (North Dakota), im Rolette County